Godlewska ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianna Godlewska (geb. 1938), polnische Schauspielerin
 Ewa Małas-Godlewska (geb. 1957), polnische Opernsängerin (Sopran)